L'édition 2022 du tournoi de tennis d'Angers se déroule du 5 au  sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 125.

Alycia Parks remporte le tournoi en simple. En finale, elle bat Anna-Lena Friedsam, décrochant à cette occasion son deuxième titre dans cette catégorie.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Alycia Parks et Zhang Shuai.

Faits marquants

Forfaits 
  Erika Andreeva, remplacée par  Katarina Zavatska
  Elina Avanesyan, remplacée par  Rebecca Peterson
  Jodie Burrage, remplacée par  Anna-Lena Friedsam
  Vitalia Diatchenko, remplacée par  Joanne Züger
  Léolia Jeanjean, remplacée par  Pemra Özgen
  Linda Nosková, remplacée par  Jaqueline Cristian
  Nuria Párrizas Díaz, remplacée par  Ana Konjuh
  Rebecca Peterson, remplacée par  Hina Inoue

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueuses de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre.

Lauréates 
L'Américaine Alycia Parks remporte le deuxième titre de sa carrière en catégorie WTA 125 (le deuxième d'affilée après le tournoi d'Andorre la semaine précédente) en dominant en finale l'Allemande Anna-Lena Friedsam.

Elle remporte également le double avec sa partenaire chinoise Zhang Shuai face à la paire tchèque Miriam Kolodziejová / Markéta Vondroušová.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Angers
 Saison 2022 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel

Navigation 

WTA 2022
Angers
Tennis en France en 2022
Sport en France en 2022
Tennis en décembre 2022